Perioda (z řeckého περίοδος (períodos), „chození dokola“) může označovat:
perioda (dějiny) – časové údobí, kterému je možné přiřadit související události
 menstruace
 perioda (fyzika) – doba trvání jednoho cyklu
 perioda – viz periodický zákon
 perioda (hudba) – zavřená, základní hudební forma
perioda (periodická tabulka) – vodorovná řada v periodické tabulce prvků
geologická perioda – časové údobí – geologická formace
 perioda (matematika) – opakující se číslici nebo řadu číslic po desetinné tečce decimálního čísla – , periodická funkce
 větná perioda – druh archaického složitého souvětí
 Synodická perioda

Související články 
 periodizace

Externí odkazy